

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Black Hawk – città della contea di Gilpin, Colorado
 Black Hawk – comunità non incorporata del Mississippi

Persone 
 Falco Nero (Black Hawk) – capo indiano
 Black Hawk – artista indiano
 Black Hawk – giocatore di lacrosse canadese

Altro 
 Black Hawk – jazz club di San Francisco
 Sikorsky UH-60 Black Hawk – elicottero utility
 Black Hawk – videogioco del 1984

Pagine correlate 
 Blackhawk